Багі́рова — жіноча форма прізвища Багіров.

Відомі носії 
 Багірова Віра Михайлівна (*15 липня 1948, Слобідка Більшівцівська) — поетеса.
 Багірова Лала Гамлетівна (*13 червня 1988, Харків) — поетеса.